Castanedaea är ett släkte av svampar. Castanedaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Castanedaea